Trepte ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Trepte (1902–1990), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant
 Günter Trepte (1938–2014), deutscher Hochschullehrer und Landtagsabgeordneter (PDS)
 Hans Trepte (1887–1960), deutscher Politiker
 Ludwig Trepte (* 1988), deutscher Filmschauspieler
 Oskar Trepte (1890–1969), deutscher Maler und Kunstdozent (seit 1938 Exil in Chile) 
 Sabine Trepte (geb. 1970), deutsche Medienpsychologin
 Stephan Trepte (1950–2020), deutscher Rockmusiker
 Toni Trepte (1909–1981), deutscher bildender Künstler
 Uli Trepte (1941–2009), deutscher Jazzmusiker
 Walter Trepte (1903–1982), deutscher evangelischer Militärgeistlicher

Siehe auch:
 Treptow